Herzogau ist der Ortsname von

 Herzogau (Künzing), Ortsteil der Gemeinde Künzing, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Herzogau (Pilsting), Ortsteil des Marktes Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Herzogau (Waldmünchen), Ortsteil der Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern